Matemàtiques: 
 Teorema de Picard-Lindelöf, un resultat matemàtic de gran importància dins de l'estudi de les equacions diferencials ordinàries.
 Teoremes de Picard (anàlisi complexa), nom amb què es coneixen dos resultats d'anàlisi complexa, el Petit teorema de Picard i el Gran Teorema de Picard.